Sziksa – słowo z języka jidysz oznaczające młodą kobietę 
 Siksa – polski zespół muzyczny, laureat Paszportu Polityki
  – hinduistyczna koncepcja oparta na słowie ze sanskrytu
 Alex Freiheit, również Siksa (ur. 1990) – polska poetka, wokalistka zespołu Siksa

Przypisy